

Tablica

Tablica jesenskog dijela prvenstva

Završna tablica sezone

Lista strijelaca 2017/18 
26 Skorin Mario (5 iz kaznenog udarca) Lukavec

25 Rašić Krešimir (4 KU) Sutla

23 Aranha Pinherio Glauver - Dinamo Jakovlje, Roginić Ladislav (1 KU) Hnk Gorica

21 Štok Nikola - Laduč

19 Smolčić Veno (2 KU) Bistra

17 Vračević Ivica (9 KU) Bistra

16 Đeno Zdravko - Laduč, Presečki Ivan (2 KU) Rakovec

14 Fišter Kruno - Rugvica

12 Babić Ivan - Bistra, Kljajić Mateo (4 KU) Klas, Peršin Dominik - Lukavec, Sekulić Ivan (2 KU) Top, Šroler Martin (1 KU) HNK Gorica, Všetečka Krunoslav - Kupinec

11 Bičak Ivan - Strmec Bedenica,  Jukić Hrvoje - Dinamo Jakovlje, Spudić Juraj - HNK Gorica

10 Bedeković Željko - Strmec Bedenica, Borković Luka (3 KU) Lukavec

***napomena*** - upisani su samo strijelci od 10 golova pa prema više

2017./18.
Zagrebačka-0-JŽNL